|-
| 163101 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163102 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163103 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163104 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163105 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163106 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163107 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163108 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163109 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163110 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163111 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163112 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163113 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163114 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163115 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163116 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163117 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163118 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163119 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 163120 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163121 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163122 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163123 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163124 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163125 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163126 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163127 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163128 - || 2002 CN || 2 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163129 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163130 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163131 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163132 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163133 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163134 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163135 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163136 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163137 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163138 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163139 - ||  || 11 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163140 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163141 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163142 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163143 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163144 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163145 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163146 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163147 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163148 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163149 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163150 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163151 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163152 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163153 Takuyaonishi ||  || 12 februarie 2002 ||  || 
|-
| 163154 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163155 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163156 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163157 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163158 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163159 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163160 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163161 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163162 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163163 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163164 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163165 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163166 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163167 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163168 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163169 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163170 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163171 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163172 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163173 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163174 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163175 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163176 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163177 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163178 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163179 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163180 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163181 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163182 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163183 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163184 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163185 - ||  || 19 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163186 - ||  || 24 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163187 - ||  || 19 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163188 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 163189 ||  || 6 martie 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 163190 - ||  || 12 martie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 163191 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163192 - ||  || 13 martie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 163193 - ||  || 14 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 163194 - ||  || 5 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163195 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163196 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163197 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163198 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163199 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163200 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-